B82 peut faire référence à :
 Bundesstraße 82, une route fédérale allemande reliant Seesen à Schöningen ;
 Parasitose intestinale, sans précision, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres